

France 
 Église Saint-Bonnet, à Bourges, dans le Cher ;
 Église Saint-Bonnet, à Champoly, dans la Loire;
 Église Saint-Bonnet, à Chastreix, dans le Puy-de-Dôme ;
 Église Saint-Bonnet, à Miremont, dans le Puy-de-Dôme ;
 Église Saint-Bonnet, à Néronde-sur-Dore, dans le Puy-de-Dôme ;
 Église Saint-Bonnet des Bories, à Saint-Bonnet-de-Chirac, en Lozère ;
 Église Saint-Bonnet, à Saint-Bonnet-de-Four, dans l'Allier ;
 Église Saint-Bonnet, à Saint-Bonnet-de-Salers, dans le Cantal ;
 Église Saint-Bonnet, à Saint-Bonnet-du-Gard, dans le Gard ;
 Église Saint-Bonnet, à Saint-Bonnet-la-Rivière, en Corrèze ;
 Église Saint-Bonnet, à Saint-Bonnet-près-Bort, en Corrèze.

Voir aussi 
 Collégiale Saint-Bonnet, à Saint-Bonnet-le-Château, dans la Loire.